Mal

Doenças 
Malignidade — tendência de uma doença potencialmente mortal
Tuberculose
Malária

Personagens de ficção
Maligna (Marvel Comics)
Maligna (Masters of the Universe)